Gasthaus „Zur Eule“ (auch Gasthaus zur Eule, Gasthaus Zur Eule) bezeichnet:

 Gasthaus „Zur Eule“ (Köln), historisches Gasthaus im Stadtteil Bayenthal der Stadt Köln, Nordrhein-Westfalen
 Gasthaus „Zur Eule“ (Rochwitz), historisches Gasthaus im Stadtteil Rochwitz der Stadt Dresden, Sachsen
 Gasthaus zur Eule (Laubach), historisches Gasthaus in der Stadt Laubach, Landkreis Gießen, Hessen; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Laubach